Cinema
 The Last Warning (1929), filme policial mudo traduzido no Brasil como A Última Ameaça
 Deadline - U.S.A. (1952), filme com Humphrey Bogart e Ethel Barrymore exibido em Portugal como A Última Ameaça
 Broken Arrow (1996), filme com John Travolta e Christian Slater conhecido no Brasil como A Última Ameaça